Alderton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Alderton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Alderton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk